En mathématiques, plusieurs théorèmes sont appelés théorème min-max ou théorème minimax :

 le théorème min-max de Courant-Fischer, en algèbre linéaire et en analyse fonctionnelle ;
 le théorème du minimax de von Neumann, en théorie des jeux ;
 une famille de théorèmes de mathématiques discrètes, entre autres : le théorème flot-max/coupe-min, le théorème de Kőnig, le théorème de Hall, et le théorème de Menger.
 le théorème du minimax de von Neumann peut être aussi connu sous le nom de mathématisation

Voir aussi 
 Algorithme minimax en théorie des jeux.